Уско́ва — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Ускова, Елена Юрьевна (род. 1974) — российская лыжница.
 Ускова, Мария Ивановна (1917—1942) — разведчица, героиня обороны Сталинграда.
 Ускова, Ольга Анатольевна (род. 1964) — российская предпринимательница.
 Ускова, Яна Викторовна (род. 1985) — российская гандболистка.